Фёдор Иванович Мочалин (1920 — 1999) — советский государственный и партийный деятель. Член КПСС с 1952 года; кандидат в члены ЦК КПСС в 1981—1986 годах, член ЦРК КПСС в 1976—1981 годах. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 7—11 созывов (1966—1989) от Казахской ССР.

Биография 
Русский.

Окончил Московский текстильный институт в 1943 году.

В 1943—1944 годах — в Красной Армии, участник Великой Отечественной войны.

С 1947 года — на государственной и партийной работе в Казахской ССР.

В 1964—1965 годах — второй секретарь Алма-Атинского обкома КП Казахстана.

В 1965—1973 годах — первый секретарь Алма-Атинского горкома КП Казахстана.

В 1973—1985 годах — заведующий Отделом легкой и пищевой промышленности ЦК КПСС.

С 1985 года на пенсии.

Скончался в 1999 году. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Примечания

Ссылки 

Кандидаты в члены ЦК КПСС
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Первые секретари Алма-Атинского горкома КП Казахстана
Депутаты Совета Национальностей от Казахской ССР
Депутаты Совета Национальностей 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Пехотинцы Великой Отечественной войны
Выпускники Московского государственного текстильного университета имени А. Н. Косыгина
Похороненные на Троекуровском кладбище
Заведующие отделами ЦК КПСС
Вторые секретари Алма-Атинского обкома КП Казахстана
Депутаты Верховного Совета Казахской ССР 6-го созыва
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС